Coppa CEV 2009-2010 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2009-2010 – torneo di pallavolo maschile